Jürgen Schultz ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Schultz (Geograph) (1934–2015), deutscher Geograph 
 Jürgen Schultz (Boxer), deutscher Boxer 
 Jürgen Schultz-Gambard (* 1945), deutscher Psychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Jürgen Schulz